Катерина Александрова була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Антонія Лоттнер.

Моніка Нікулеску виграла титул, у фіналі перемігши Лоттнер з рахунком 6–4, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливий лузер 
  Андреа Гаміс

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Open de Limoges, одиночний розряд
Open de Limoges